Produção de energia (sob forma de calor) através da absorção de radiação ultravioleta (UV).

Todos os plásticos têm na sua estrutura pequenas irregularidades (restos de catalisadores, partículas metálicas e outras moléculas estranhas, misturadas durante o seu armazenamento, conformação e polimerização) e, dado que absorvem a radiação ultravioleta do sol, produzem energia sob a forma de calor.

A energia UV é suficiente para destruir ligações entre as moléculas do polímero, provocando roturas nas cadeias, que, ao longo do tempo provocam deterioração das propriedades mecânicas e físicas do material.

Ligações Externas

Reações químicas
Plásticos
Gestão de resíduos biodegradáveis
Fotoquímica
Química ambiental